Cisneros pode referir-se a:

Cisneros - Gonzalo Jiménez de Cisneros (Torrelaguna, 1463 - Roa, 1517), o cardeal Cisneros.
Cisneros - município da Espanha, na província de Palência, comunidade autónoma de Castela e Leão.
Cisneros - município da Colômbia no departamento de Antioquia.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos